Les Macropodidae (ou macropodidés en français) forment une famille de marsupiaux qui comprend les kangourous, les wallabies, les petrogales, les dendrolagues, les thylogales et quelques autres espèces. Ils vivent tous soit en Australie, soit en Nouvelle-Guinée, soit en Indonésie. Avant l'arrivée des européens, 53 espèces existaient en Australie, dont six ont disparu et onze ont fortement diminué en nombre. Un certain nombre d'espèces avaient déjà disparu avec l'arrivée des aborigènes (Simothanurus, Propleopus, Macropus titan, etc.).

Description 
Les différents macropodidés ont des tailles très variables mais la plupart ont de très grandes pattes arrière et une queue longue et musclée. Le terme macropodidé dérive du grec et signifie « à longs pieds » ; la plupart ont de très longues et étroites pattes arrière avec des orteils à la disposition particulière: le quatrième orteil est très long et très puissant, le cinquième l'est moins que le quatrième; le deuxième et le troisième orteils sont fusionnés, le premier est absent. Les pattes avant sont courtes et possèdent cinq doigts séparés. Quelques macropodidés n'ont que sept os au niveau du poignet (« carpe ») au lieu des huit habituels, par fusion du scaphoïde avec le semi-lunaire. Tous ont des têtes relativement petites avec de grandes oreilles à l'exception des kangourous arboricoles qui ont besoin de pouvoir se déplacer rapidement entre les branches des arbres.

Comportement

Alimentation 
Les Macropodidae sont des animaux herbivores: quelques-uns se nourrissent de feuilles ou de tiges mais la plupart broutent de l'herbe et sont équipés de dents adaptées à leur alimentation, leur permettant de couper les herbes puis d'écraser les fibres. En général les macropodidés ont une rangée de puissantes incisives, pas de canines et donc un intervalle libre avant les molaires. Les molaires n'apparaissent pas toutes à la fois mais une nouvelle génération apparait une fois que la série précédente a été usée par l'abrasion des végétaux et est tombée. La plupart des marsupiaux ont ainsi quatre générations de molaires et lorsque la dernière génération est devenue hors d'usage, les animaux meurent de faim.

Comme les ruminants placentaires de l'hémisphère nord (moutons, bovidés, etc.), les macrpodidae ont un système digestif spécial qui utilise de fortes quantités de bactéries ou de champignons pour dégrader les fibres dans la première poche de leur estomac. Si les détails de l'organisation de leur système digestif sont assez différents, les résultats sont assez semblables.

Reproduction 
À la naissance les larves (marsupiales) sont petites avec seulement les membres antérieurs suffisamment différenciés et puissants, pour pouvoir migrer vers la poche marsupiale qui s'ouvre vers l'avant.

Locomotion 
Il y a un lien entre la respiration et les sauts des kangourous. Lorsque les pattes arrière quittent le sol, l'air est expulsé des poumons par une sorte de piston interne; lorsqu'elles reviennent vers l'avant avant de se reposer, les poumons se remplissent en consommant très peu d'énergie.

Des études sur les kangourous et les wallabies ont démontré que, outre la faible consommation d'énergie nécessaire pour de déplacer en sautant, l'augmentation de vitesse s'accompagne d'un minime effort supplémentaire (qui n'est pas du tout comparable à celui dont ont besoin les autres animaux comme les chevaux, les chiens et même les hommes). De même une augmentation de poids s'accompagne d'une faible surconsommation d'énergie  ce qui est important pour les femelles qui charrient leurs petits dans leur poche marsupiale.

La possibilité pour les grands macropodidés de survivre avec une nourriture de mauvaise qualité, à faible valeur énergétique et de pouvoir voyager sur de grandes distances à grande vitesse sans consommer beaucoup d'énergie (pour atteindre une nourriture fraîche, un point d'eau ou échapper aux prédateurs) a été un facteur crucial pour le succès de leur évolution sur un continent qui, avec la faible fertilité de ses sols et sa faible et imprévisible pluviométrie, offre des possibilités très limitées de développement.

Les macropodidés de moyenne ou de grande taille sont en outre remarquables par leur allure lente, l'allure pentapédique, qui voit leur queue servir de cinquième appui au sol.

Classification 
Les macropodidae sont divisés en deux sous familles :
 les Sthenurinae qui étaient largement répandus au Pléistocène et qui ne sont plus représentés que par une seule espèce considérée comme vulnérable : le lièvre wallaby rayé ;
 et les Macropodinae qui regroupent la soixantaine d'espèces restantes.

Liste des genres 

Selon Haaramo, M., Mikko's Phylogeny Archive: Macropodidae - kenguroos:
 genre †Watutia
 genre †Dorcopsoides
 genre †Kurrabi
 sous-famille  Sthenurinae
 genre †Hadronomas
 genre †Eosthenurus
 genre †Sthenurus
 genre †Procoptodon
 genre †Nambaroo
 genre †Wururoo
 genre †Ganawamaya
 genre †Balbaroo
 genre †Silvaroo
sous-famille Lagostrophinae 
 lièvre wallaby rayé, Lagostrophus fasciatus
 sous-famille Macropodinae
 genre †Prionotemnus
 genre †Congruus
 genre †Baringa
 genre †Bohra
 genre †Synaptodon
 genre †Fissuridon
 genre †Protemnodon
 genre †Troposodon
 genre Dendrolagus : dendrolagues ou kangourous arboricoles
 Dendrolague grisonnant, Dendrolagus inustus - Muller, 1840
 Dendrolague de Lumholtz, Dendrolagus lumholtzi
 Dendrolague de Bennett, Dendrolagus bennettianus
 Dendrolague-ours, Dendrolagus ursinus
 Dendrolague de Matschie, Dendrolagus matschiei
 Dendrolague de Doria, Dendrolagus dorianus
 Dendrolague de Goodfellow, Dendrolagus goodfellowi
 Dendrolague des plaines, Dendrolagus spadix
 Dendrolague doré, Dendrolagus pulcherrimus
 Dendrolague de Seri, Dendrolagus stellarum
 Dingiso, Dendrolagus mbaiso
 Tenkile, Dendrolagus scottae
 genre Dorcopsis
 Dorcopsis brun, Dorcopsis muelleri
 Dorcopsis à raie blanche, Dorcopsis hageni
 Dorcopsis noir, Dorcopsis atrata
 Dorcopsis gris, Dorcopsis luctuosa
 genre Dorcopsulus
 Petit dorcopsis, Dorcopsulus vanheurni
 Dorcopsis de Macleay, Dorcopsulus macleayi
 genre Lagorchestes
 Lièvre-wallaby du Lac Mackay, Lagorchestes asomatus
 Lièvre-wallaby à lunettes, Lagorchestes conspicillatus
 Lièvre-wallaby de l'ouest, Lagorchestes hirsutus
 Lièvre-wallaby de l'est, Lagorchestes leporides 
 genre Macropus
 sous-genre Notamacropus
 Wallaby agile, Macropus agilis - Gould, 1842
 Wallaby à raie noire, Macropus dorsalis - Gray, 1837
 Wallaby de l'ile Eugène, Macropus eugenii - Desmarets, 1817
 †Wallaby de Grey, †Macropus greyi - Waterhouse, 1846
 Wallaby de l'ouest, Macropus irma
 Wallaby de Parma, Macropus parma 
 Wallaby de Parry, Macropus parryi
 Wallaby de Bennett, Macropus rufogriseus
 sous-genre Osphranter
 Kangourou antilope, Macropus antilopinus 
 Wallaroo noir, Macropus bernardus
 Wallaroo ou Wallaroo de l'Est, Macropus robustus
 Kangourou roux, Macropus rufus
 sous-genre Macropus
 Kangourou gris, Macropus fuliginosus
 kangourou géant, Macropus giganteus
 genre Onychogalea
 Wallaby bridé à queue cornée, Onychogalea fraenata
 †Wallaby à queue cornée, †Onychogalea lunata
 Onychogale du Nord, Onychogalea unguifera
 genre Petrogale
  groupe de P. brachyotis 
 Petrogale à oreilles courtes, Petrogale brachyotis
 Warabi, Petrogale burbidgei
 Nabarlek, Petrogale concinna
 groupe de P. xanthopus
 Petrogale Proserpine, Petrogale persephone
 Petrogale de Rothschild, Petrogale rothschildi
 Pétrogale à pied jaune, Petrogale xanthopus
 groupe de P. lateralis/penicillata 
 Petrogale allié, Petrogale assimilis
 Petrogale du Cap York, Petrogale coenensis
 Petrogale de Godman, Petrogale godmani
 Petrogale d'Herbert, Petrogale herberti
 Petrogale du Queensland, Petrogale inornata
 Petrogale d'Australie occidentale, Petrogale lateralis
 Petrogale Mareeba, Petrogale mareeba
 Petrogale penicillata, Petrogale penicillata
 Petrogale à cou pourpre, Petrogale purpureicollis
 Petrogale de Sharman, Petrogale sharmani
 genre Setonix
 Quokka : Setonix brachyurus
 genre Thylogale
 Pademelon à ventre rouge, Thylogale billardierii
 Pademelon de Brown, Thylogale browni 
 Pademelon à queue courte, Thylogale brunii
 Pademelon de Calaby, Thylogale calabyi
 Pademelon des montagnes, Thylogale lanatus
 Pademelon à pattes rouges, Thylogale stigmatica
 Pademelon à cou rouge, Thylogale thetis
 genre Wallabia
 Wallaby bicolore, Wallabia bicolor

Liens externes

Références 

 
Famille de marsupiaux (nom scientifique)